Zlatko Tanodi (arhivist)
Zlatko Tanodi (glazbenik)